O Campeonato Africano das Nações de 1988 foi a 16ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 13 e 27 de Março de 1988, em Marrocos.Os Camarões venceram a Nigéria na final.

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

Grupo B

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas
Campeonato Africano das Nações de 1988 em RSSSF.com

Campeonato Africano das Nações